Мша́га:
 Мшага — река, левый приток Шелони
 Мшага — деревня в Новгородском районе Новгородской области

См. также 
 Мшага Воскресенская — деревня в Шимском районе Новгородской области
 Мшага Ямская — деревня в Шимском районе Новгородской области